Hendrik XXXII van Schwarzburg (1499-1538), graaf van Schwarzburg (1531-1538)
 Hendrik XXXII van Reuss-Köstritz (1878-1935), Duits edelman